Henri Cordier (1849-1925) – francuski orientalista, lingwista, historyk, etnograf
 Henri Cordier (1853-1925) – francuski rzeźbiarz
 Henri Cordier (1856-1877) – francuski alpinista